McClusky désigne :

 McClusky, une ville du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 , un navire de guerre américain ;
 John V. McClusky, astronome américain, découvreur d’astéroïdes.